Кейн () — англійське прізвище і топонім.

Відомі носії:
 Аделаїда Кейн (; 1990) — австралійська актриса.
 Боб Кейн (; 1915—1998) — американський художник коміксів, письменник.
 Гаррі Кейн (; 1993) — англійський футболіст.
 Герб Кейн (; 1912—1982) — канадський хокеїст.
  (; 1998) — англійський футболіст.
 Герман Кейн (; 1945) — американський бізнесмен і політик-республіканець.
 Гіл Кейн (; 1926—2000) — американський художник коміксів.
 Дін Кейн (; 1966) — американський актор.
 Евандер Кейн (; 1991) — канадський хокеїст.
 Кімберлі Кейн (; 1983) — американська порноакторка.
 Майкл Кейн (; 1933) — англійський актор.
 Майлз Кейн (; 1986) — британський музикант, колишній учасник гуртів The Rascals та The Little Flames.
 Марк Кейн (; 1944) — американський кліматолог.
 Патрік Кейн (; 1988) — американський хокеїст.
 Тім Кейн (; 1958) — американський політик-демократ.
 Шарон Кейн (; 1956) — колишня американська бондаж-модель і порноактриса.

Див. також 
 Кейн